Galactica (achtbaan), een achtbaan in Groot-Brittannië
 Galactica (album), een album van de band Rockies
 Galactica (geslacht), een geslacht van insecten uit de familie Galacticidae
 Battlestar Galactica, een franchise voor diverse films
 Battlestar Galactica (ruimteschip), het ruimteschip, vaak ook Galactica genoemd